Тхаба-Ерды () — древний христианский храм в Ингушетии. Расположен вблизи селений Хайрахе и Пуй Джейрахского района. Входит в Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Среди учёных нет единого мнения о времени постройки храма. Большинство из них выделяют несколько периодов его строительства, самый ранний из которых некоторые учёные относят к VIII веку, из-за чего храм Тхаба-Ерды часто называют древнейшим на территории России.

Значение названия 
Единого мнения в среде учёных относительно значения названия памятника нет. Одними исследователями название выводится с ингушского ТкъобIa-Ерды как «Наша вера», также «Храм веры», другие исследователи склоняются к значению названия «Две тысячи святых», третья группа учёных склоняется к версии, что Тхаба-Ерды — это искаженное от Тома-Ерды, то есть храм святого Фомы, а дословно «Тха ба эрд — наша святыня».

Описание 
Первое описание храма составил в 1787 году военный квартирмейстер Л. Л. Штедер. В 1811 году геолог М. Энгельгардт снял план храма и выполнил его зарисовки. В 1969—1971 годах храм, как памятник всесоюзного значения, был отреставрирован.

Вплоть до депортации ингушей в советские 1940-е годы, храм оставался культурным и духовным центром горной Ингушетии. В Тхаба-Ерды собирался Мехк-кхел — совет (суд) вайнахов, на котором старейшины, согласно адатам, устанавливали порядок землевладения, согласовывали нормы поведения, вопросы торговли, меры наказания преступникам. Кроме того, в храме созывались общенародные сходы и велась централизованная подготовка к военным походам.

Во время Второй чеченской войны оказался в центре военных манёвров. По словам Президента Ингушетии, военные 58-й армии устроили в древнейшей церкви РФ отхожее место; также российская вертолётная авиация нанесла по храму удар, в результате чего была утрачена крыша.

10 ноября 2012 года в храме впервые за более чем сто лет состоялось православное богослужение.

Архитектура здания 
Храм представляет собой базилику. Строительство таких храмов на северо-восточном Кавказе, вероятно могло быть связано с деятельностью Армении и Картли. Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, могут быть по ряду признаков отнесены к армянской зальной церкви с обходом или грузинской трехцерковной базилике. В Армении этот тип был распространен до VII века, в Картли трехцерковные базилики строили до XIV века.

Архитектура храма представляет собой синтез черт грузинского и ингушского зодчества. Древнейший строительный период, как предполагают, относится к VIII веку. На фундаменте этой постройки в XII веке была возведена христианская церковь. Не исключено, что строительство инициировали миссионеры грузинской царицы Тамары. Современный вид церковь Тхаба-Ерды приобрела в XIV—XVI веках и с тех пор использовалась для отправления традиционных вайнахских культов.

Планировка церкви относительно проста. В высокий вытянутый параллелепипед (длина 17 метров, ширина 7,5 метров) вписано пространство зала, разделенное тремя парами сильно выдвинутых пилонов и завершенное на востоке полукруглой апсидой. Здание венчает двухскатная кровля. Великолепие храму придают многочисленные рельефы и резные детали, большинство которых явно использовано вторично, поскольку, согласно СМИ, находятся они в совершенно случайных местах.

На западном фасаде храма есть так называемая ктиторская композиция, целиком являющаяся составной. Несмотря на значительные утраты, её можно датировать X—XII веками. В её центре — Христос; справа, видимо, находится изображение ктитора. Левая фигура много лет считалась утерянной, но случайным образом некоторое время назад была обнаружена в одном из окрестных сел и обследована. Это изображение бородатого мужчины с епитрахилью. По сторонам от головы есть горизонтальные выступы, с которых свисают крупные виноградные грозди. По сторонам от головы фигуры сохранилась надпись из восьми букв грузинского церковного письма асомтаврули, которая в переводе гласит «Георгий епископ». Надпись датируется второй половиной X века — первой половиной XI века. Ученые отмечают, что фигура сидящего на престоле Христа, в нарушение принятой иконографической субординации, значительно ниже предстоящих ему епископа и светского лица. Из-за этого некоторые исследователи делают вывод, что, скорее всего, взаимное расположение фигур Спасителя и ктиторов храма первоначально было совсем другим. Лучше других сохранилась фигура, в левой руке держащая крест, а в правой — рукоять меча.

В тимпане восточного окна в Тхаба-Ерды изображен Самсон, борющийся со львом, и две фигуры (вероятно, ктиторов), предстоящих Христу. Предмет в руках самой левой фигуры, преподносимый Христу, считается моделью купольной церкви — хотя его выветренность не позволяет сделать окончательные выводы.

Археологические данные 
В 2008 году Археологическим центром при министерстве культуры Республики Ингушетия, совместно с сотрудниками Московского архитектурного института, на территории памятника проводились археологические исследования. По сообщениям пресс-службы Минкультуры Ингушетии, были найдены новые каменные плиты с резным декором, а в технике строительства храма выявлены не учтенные ранее переделки конструктивных деталей храма в разные хронологические периоды.

Кроме того, в пределах разбитого в северной церкви храма разведывательного археологического раскопа были открыты остатки продолжения стены абсиды северной церкви со светло-коричневой обмазкой, а также, предположительно, остатки поперечных стен ещё более древнего храма, стоявшего, по предположению ученых, на месте храма Тхаба-Ерды. В этом же месте были обнаружены следы двух пилястр и горизонтальная сланцевая выкладка на полу церкви.

См. также 
 Вайнахские христиане

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 «10 удивительных фактов о храме Тхаба-Ерды» — статья на портале Магас.ру
 В Ингушетии на месте средневекового храма найдены следы ещё более древнего памятника
 М. Озиев. Памятники Ингушетии: Храм Тхаба- Ерды. Ingushetiya.ru. Accessed on August 18, 2007.
 Хевсаков, Владимир Владимирович. Генезис религиозных воззрений ингушей: Дис. канд. ист. наук: 07.00.02. Владикавказ, 2004.
 Г. Г. Гамбашидзе — Из истории связей Грузии Ингушетии в средние века. Accessed on August 18, 2007.
 Храм Тхаба-ерды. Горная Ингушетия

Архитектура Ингушетии
Недействующие церкви России